Эл-басан, Эр-басан, Эр-басган () — сельджукский военачальник, внук Сельджука.

Эл-басан сначала поддерживал своего двоюродного племянника Алп-Арслана в его претензиях на престол Сельджукского государства. После воцарения последнего и назначения им своего сына Мелик-шаха наследником, Эл-басан перешел на сторону другого племянника, родного брата Алп-Арслана — Кавурда. В итоге он был вынужден бежать от султана на территорию Византии. Эл-басан был принят в Константинополе императором Романом Диогеном и получил чин . В 1078 году он помог восстанию Никифора Вотаниата, выступив посредником на переговорах со своим родичем, Сулейманом сыном Кутулмыша, заключившим союз с императором Михаилом Дукой.

Имя 
Арабские источники называли этого туркменского военачальника Арисиги (Эрисген), Матфей Эдесский — Ктрич, Никифор Вриенний был единственным из византийских хронистов, упоминавший его имя — Хрисоскул, Иоанн Скилица и Михаил Атталиат называли его «турок», «командир турок». Сибт ибн аль-Джаузи сохранил имя в виде Эрсыгын или Эл-басган. Старинный источник «Тарих ал-Баб-ва-Ширван» , частично сохранившийся благодаря цитированию в работе османского историка XVII века , использовал написание Эл-басан. По мнению О. Турана, следует отдавать предпочтение этой форме, он называл его El-basan, Er-basan, Er-basgan, турецкий историк А. Севим — Эрбесан.  называл его Арисиги/Эресген/Эрбагсан, отмечая, что реконструкция имени неясна. К. Каэн — Эрисиги или Эрисген, что неверно. Он же предположил, что греческая версия имени —  — может быть транслитерацией Арисиги. По словам О. Турана, происхождение форм имени, использовавшихся в армянских и византийских источниках, объяснить их не удалось.

Происхождение 
Никифор Вриенний писал, что Хрисоскул «происходит из рода султанов». Эти сведения подтверждаются и восточными хронистами. Абу Бекр Наджм-ад-дин Мухаммед Равенди (ум. после 1206) и анонимный «Сельджукнаме» указывали, что Эр-басган — внук Сельджука от сына Юнуса. Сибт ибн аль-Джаузи лишь упомянул, что Эл-басган — «муж сестры султана», то есть шурин Алп-Арслана.

В связи с путаницей в источниках о количестве и именах сыновей Сельджука, долго была неясность и с другими его потомками. Историки называли Эл-басана то мужем дочери Алп-Арслана, то шурином султана Алп-Арслана, то шурином Тогрула, то просто одним из шуринов султана или сельджукским принцем.

Согласно О. Турану, Эл-басан был сыном Юнуса, при этом, историк считал Юнуса и Юсуфа двумя разными сыновьями Сельджука, тогда как  утверждал, что Эл-басан был сыном Юнуса, но при этом отождествлял Юнуса и Юсуфа.

Биография

В государстве Сельджукидов 
Согласно аль-Бундари, Эл-басан принимал участие в борьбе султана Тогрула против  в 1059/60 году. В сентябре 1063 года Тогрул умер. Султан был бездетным и назначил наследником своего племянника Сулеймана, сына своего брата Чагры. Вероятно, это было следствием того, что Тогрул женился на матери Сулеймана после того, как Чагры умер. Визирь принял все меры для возведения на тон Сулеймана, раздав солдатам 700 000 (или 300 000) динаров и оружие. Он перевёз Сулеймана с его матерью из Исфахана в Рей и провозгласил последнюю волю Тогрула. После этого между потомками Сельджука началась борьба за власть. Алп-Арслан (сын Чагры, как и Сулейман) и Кутулмыш (двоюродный брат Тогрула) также претендовали на трон. Эл-басан, не согласный с тем, что султаном стал Сулейман, отправился в Казвин и выступил на стороне Алп-Арслана. Он был одним из первых сторонников Алп-Арслана в борьбе против Сулеймана. В 1064 году Алп-Арслан победил своих противников и стал султаном.

В труде Сибта ибн аль-Джаузи сохранился отчёт об участии Эл-басана в восстании против Алп-Арслана его брата Кавурда, правившего в Кермане (другие хронисты не упоминают об участии Эл-басана в этих событиях). Восстание произошло в 1064/65 году, когда Алп-Арслан был в . Эл-басан, командуя войском Кавурда, победил военачальника Алп-Арслана и занял Шираз. Султану пришлось в спешке покинуть Карс и быстро двинуться на Керман. Тогда Кавурд отправил посланника к своему брату и попросил прощения. Так Кавурд-бей примирился с Алп-Арсланом. Эл-басан вернулся с Кавурдом в Казвин.

Из «Тарих ал-Баб-ва-Ширван» известно, что феврале 1067 года Эл-басан был правителем Казвина. Он отправил посланников к ширваншаху Фарибурзу для сбора дани, которую тот согласился платить, а именно 30 000 (300 000) динаров в год, чтобы удержать турок от набегов. В том же 1067 году Алп-Арслан объявил своим наследником своего сына Мелик-шаха и Кавурд снова восстал, поскольку был недоволен этим. Имя наследника Кавурд убрал в своём городе из хутбы и султан отправил армию на подавление восстания. В состоявшемся сражении передовые силы армии султана под командованием эмира Алтунташа и атабека Джавали нанесли поражение армии Кавурда под командованием Эл-басана. Кавурд укрылся в замке Джирофт. После он снова попросил у брата прощения. Алп-Арслан простил его и оставил Керман брату при условии, что тот будет ему верен. В Эл-басане Алп-Арслан и раньше сомневался. Он привёз жену Эл-басана, свою сестру Гевхер-хатун, от Кавурда и держал при себе как заложницу.

Бегство в Византию 
В 1068 году султан отправился во  . После смерти караханидского правителя ему пришлось вернуться. Он оставил часть своей армии на границах Анатолии и велел эмирам (Кутулмышоглу Мансуру и Сулейману, Эл-басану, Салтуку) продолжать завоевание. Они совершали постоянные набеги на Византию. В 1069/70 году, когда Алп-Арслан отправился в поход в Анатолию, Эл-басан бежал на территорию Византии. Но его преследовала армия султана под командованием эмира Афшина.

Когда Эл-басан узнал о преследовании, он направился к Сивасу. Здесь он столкнулся с византийским войском под командованием Мануила Комнина. Никифор Вриенний писал, что византийцы легко обратили в бегство противника, но Мануил увлёкся преследованием и попал в засаду. На самом деле Эл-басан не был обращн в бегство, он просто использовал традиционную тактику кочевников — имитация бегства и заманивание противника в ловушку. Эл-басан захватил Мануила Комнина в плен.

Понимая, что не сможет противостоять преследовавшей его армии султана, Эл-басан договорился с Мануилом и отправился с ним в Константинополь к императору Роману Диогену. Никифор Вриенний утверждал, что это произошло благодаря хитрости и уму Мануила, который сумел убедить Эл-басана. Оказавшись в Константинополе, Эл-басан был с пышностью принят во дворце императором и получил титул . Он предоставил грекам информацию о тактике и политике сельджуков.

Афшин, преследуя Эл-басана, дошел до проливов. Он отправил к императору посланника с сообщением, что между двумя династиями была дружба, что поэтому он не разрушил ни одного города на этот раз, что Эл-басан стал врагом султана. Императору было предложено выдать Эл-басана, если у него нет враждебности к султану. На это император ответил, что не может выдавать человека, который отдал себя под его покровительство. Тогда Афшин разрушил множество крепостей по всей Каппадокии и за её пределами, вплоть до Хоназа, кроме замков, которые были защищены большими и крепкими стенами. После он ушёл на восток, так как наступила зима. О ситуации с Эл-басаном и результатах своего похода против Византии Афшин написал Алп-Арслану, возвращавшемуся из сирийского похода.

В начале весны 1071 года император выступил в экспедицию к Манцикерту. Эл-басан сопровождал императора. По пути, в Вифинии, умер Мануил Комнин. Согласно Никифору Вриеннию, «Хризоскул едва не отправился за ним: — горе до того одолело его, что он сам желал расстаться с жизнью».

По словам американского византиниста Ч. Бранда, деятельность Эл-Басана в этой кампании неизвестна. Матвей Эдесский упоминал эмира в связи с событиями в Сивасе. Когда император прибыл в Сивас, к нему явились «сыновья царей [Васпуракана]», но византийцы стали клеветать на армян и жителей Сиваса, утверждая, что «Когда эмир Ктрич [Эл-басан] напал на нас, армяне резали нас больше, чем турки». Сначала император поверил этому и отдал Сивас войскам на разграбление. Но бывший царь Ани Гагик, вельможи города и Эл-басан сказали императору, что обвинения лживы: «те [армяне], которые выжили в битве с турками, помогали вам».

Согласно хронисту, император отослал Эл-басана из Анатолии в Константинополь после письма султана с предложением мира (Матвей Эдесский не уточнял причин). Согласно О. Турану, Роман Диоген узнал, что тюрки в его армии посылают известия султану и заподозрил, что за этим может стоять Эл-басан.

После Манцикерта 
При Манцикерте император проиграл и попал в плен. Согласно О. Турану, среди прочего султан спросил императора, почему тот не выдал ему Эл-басана. По словам О. Турана, «Характер и материалы договора между султаном и императором дошли до нас очень разрозненно и неадекватно». «Лучшим доказательством того, что текст договора был передан не полностью, является, конечно, отсутствие каких-либо записей о судьбе Эл-басана».

Во время своего пребывания в Византии Эл-басан был вовлечён в борьбу за византийский престол. В 1078 году Никифор Вотаниат поднял восстание, намереваясь занять трон. Эл-басан присоединился к его войску. Император Михаил Дука нанял Сулеймана, сына Кутулмыша (бывшего врагом Алп-Арслана, как и Эл-басан), который с братьями укрылся в Анатолии от Алп-Арслана. Сулейману было поручено перекрыть пути Вотаниату. Никифор Вотаниат сумел дойти почти до Никеи, где Сулейман догнал его. В сражении Вотаниат сумел дать отпор, но его сил было недостаточно для продолжения противостояния. Тогда он послал к Сулейману посредником Эл-басана. «Переговорив с ними и убедив их взять деньги и возвратиться назад, Хризоскул через это доставил войску Вотаниата возможность безопасно идти к Никее».

Личность 
«Продолжатель Скилицы», Михаил Атталиат, Иоанн Зонара и Матвей Эдесский оставили описания Эл-басана. Он был молод, когда явился в Константинополь, имел небольшой рост, был «похож на скифа», «уродлив на вид» и «неуклюж». Матвей Эдесский отметил, что эмир «был доброжелательным человеком».

Семья 
Женой Эл-басана была его двоюродная племянница Гевхер-Хатун, сестра Алп-Арслана и Кавурда. В 1073/74 году она поддержала ещё одно восстание Кавурда, и Низам аль-Мюльк экспроприировал все её имущество и 50 000 динаров. После казни Кавурда она попробовала бежать к мужу, и Низам аль-Мюльк посоветовал Мелик-шаху убить Гевхер-хатун. За ней были посланы 200 гулямов, которые настигли её и убили.

Примечания

Литература и источники

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Военачальники Сельджуков
Сельджукиды
Военачальники XI века